Kupinovac je lahko:
 Kupinovac, Bjelovar (Hrvaška)
 Kupinovac, Svilajnac (Srbija)